ARAG World Team Cup — международный командный теннисный турнир, проводимый ежегодно ATP в Дюссельдорфе, Германия.

В 2009 году турнир прошёл на открытых грунтовых кортах с 17 по 23 мая. Прошлогодний победитель -  сборная Швеции.

В финале встретились сборные  Сербии и  Германии. Для Сербии это первое выступление в Командном Кубке Мира. И с первого раза она одержала победу, выиграв со счётом 2-1.

Регламент 
 Участвуют сборные, чьи два лучших теннисиста добились общего высокого показателя в рейтинге ATP прошедшего сезона.
 Восемь сборных команд поделены на две группы по четыре команды.
 Основной турнир проходит по круговой системе, и состоит из трёх матчей (два одиночных, один парный).
 Финал состоится между сборными, занявшими первое место в своей группе.

Участники

Турнир

Синяя группа

Положение команд

Россия — Италия

Аргентина — Сербия

Россия — Сербия

Аргентина — Италия

Аргентина — Россия

Сербия — Италия

Красная группа

Положение команд

Германия — США

Франция — Швеция

Германия — Франция

США — Швеция

Франция — США

Германия — Швеция

Финал

Сербия — Германия

Ссылки 
Официальный сайт

См. также 
 Кубок Хопмана 2009

Германия
Теннис
Май 2009 года
2009